Anova, een rivier in Madagaskar
ANOVA (statistiek), ook bekend als variantie-analyse
ANOVA (ziekenfonds)